Vaquería kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Vaquería, Cosautlán de Carvajal, ort, 
 Vaquería, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, ort, 
 Vaquería, Acultzingo, ort,